St. Paul’s Methodist Episcopal Church ist der Name folgender im NRHP gelisteten Objekte:

 St. Paul’s Methodist Episcopal Church (Connecticut), NRHP-ID 84001051
 St. Paul’s Methodist Episcopal Church (Kalifornien), NRHP-ID 90001366
 St. Paul’s Methodist Episcopal Church (Maryland), NRHP-ID 96000403

Siehe auch:
 St. Paul Methodist Episcopal Church